PCCL est un sigle qui peut désigner :
 Precautionary Conditioned Credit Line, ligne de crédit conditionnelle à titre de précaution, dans le cadre du Mécanisme européen de stabilité

Notes et références 

Homonymie d'acronyme
Code